

Geografia 
Saffi – ex quartiere di Bologna

Persone 
Aurelio Saffi (1819–1890) – patriota e politico italiano
Giorgina Saffi (1827–1911) – patriota e scrittrice italiana
Saffi (1862–1904) – raja di Perlis in Malaysia dal 1897 al 1904